Суифт може да се отнася за:

 Суифт (кратер на Деймос)
 Суифт (кратер на Луната)